Rantz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rantz (1811–1847), Kölner Porträtmaler
 Joseph Rantz

Siehe auch:
 Räntz